Gellbach ist ein Gewässername:

Gellbach (Lein) – zwei Zuflüsse der Lein bei der Voggenberger Sägmühle, Gemeinde Alfdorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg; flussanwärts:
 Gellbach (Lein), linker Zufluss vor der Voggenberger Sägmühle
 Oberer Gellbach, linker Zufluss nach der Voggenberger Sägmühle

Siehe auch:
 Gelbach (Begriffsklärung)